Победитель турнира 2009 года —  Винус Уильямс, переигравшая в финале  Виржини Раззано.

Сеянные 
Восемь первых сеянных теннисистов начинают турнир со второго круга

  Серена Уильямс (Полуфинал)
  Динара Сафина (Второй раунд)
  Елена Янкович (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Титул)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Ана Иванович (Четвертьфинал)

<li> Агнешка Радваньская (Первый раунд)
<li> Ализе Корне (Третий раунд)
<li> Марион Бартоли (Третий раунд)
<li> Доминика Цибулкова (Третий раунд)
<li> Чжэн Цзе (Третий раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Третий раунд)
<li> Анна Чакветадзе (Первый раунд)
<li> Кайя Канепи (Полуфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финал

Ссылки 
 Сетка основного турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2009